Pap András
 Pap András (1853–?) főgimnáziumi tanár
 Pap András (1951) tanár, politikus (MDF), országgyűlési képviselő (1990–94)

Papp András
 Papp András (1960) tőrvívó
 Papp András (1966) író